Zamsé peut désigner :
 Zamsé, la commune rurale située dans le département de Diabo au Burkina Faso
 Zamsé, la commune rurale située dans le département de Salogo au Burkina Faso
 Zamsé, la commune rurale située dans le département de Tikaré au Burkina Faso